Zinserling ist der Familienname folgender Personen:

 August Ernst Zinserling (1780–nach 1831), deutscher Historiker und Philologe
 Gerhard Zinserling (1926–1993), deutscher Klassischer Archäologe
 Heino Zinserling (1891–1980), Maler, Grafiker und Zeichenlehrer
 Liselotte Honigmann-Zinserling (* 1930), deutsche Kunsthistorikerin
 Verena Paul-Zinserling (* 1942), deutsche Klassische Archäologin